Live in L.A. (Death & Raw) — концертный альбом американской дэт-металической группы Death. Он был записан во время концерта в Лос-Анджелесе, состоявшегося 5 декабря 1998 года и был выпущен 16 октября 2001 года на лейбле Nuclear Blast. Альбом был также выпущен в DVD-формате.

Изначально альбом был выпущен чтобы собрать деньги на лечение от рака, вокалиста группы Death Чака Шульдинера. Вскоре после выхода альбома, 13 декабря 2001 года Шульдинер скончался.

Список композиций

Участники записи
 Чак Шульдинер — вокал, гитара
 Ричард Кристи — ударные
 Скотт Кленденин — бас-гитара
 Шэннон Хэмм — гитара

Альбомы Death
Концертные альбомы 2001 года
Альбомы Nuclear Blast Records